Travel Service Slovakia – słowacka linia lotnicza wykonująca połączenia czarterowe z siedzibą w Bratysławie. Powstała w 2010 roku jako siostrzana linia czeskiego przewoźnika Travel Service.

Flota 
Stan floty na dzień 12 listopada 2013:

Przypisy 

Słowackie linie lotnicze